Resurrection (álbum de Chimaira)
 Resurrection (álbum de Galneryus)
 Resurrection (álbum de Venom)
 Resurrection (álbum de Halford)
 Resurrection (álbum de Anastacia)
 Resurrection (série de televisão)
 Resurrection (1909) — filme realizado por D. W. Griffith
 Resurrection (1980) — filme com Ellen Burstyn

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música